

Іран 
Сіян-е Софла - село в дегестані Гамзеглу
Сіян-е Олія - село в дегестані Гамзеглу

Китай 
 Сіян - повіт у міському окрузі Цзіньчжун

Франція 
 Сіян - муніципалітет у регіоні Рона-Альпи
 Сіян-ла-Каскад - муніципалітет у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег
 Боо-Сіян - муніципалітет у регіоні Окситанія